Akeley (Buckinghamshire), een plaats in het Engelse Buckinghamshire
 Akeley (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota